Sphinctrina är ett släkte av lavar. Sphinctrina ingår i familjen Sphinctrinaceae, ordningen Mycocaliciales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphinctrina